Brama Mostowa w Toruniu
 Brama Mostowa w Warszawie